Storm steht für:
 Storm (Familienname), Familien- und Künstlername, zu Namensträgern siehe dort
 Storm (Comic), niederländische Comicserie
 Storm, Comicfigur aus den X-Men-Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum #Storm
 Storm (Etnaland), Achterbahn
 Storm (Film), schwedischer Spielfilm (2005)
 Storm (Schiff, 1898), ehemaliges norwegisches Torpedoboot
 Storm Botnet, eines der größten Botnetze der Welt
 Storm Peak, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Seattle Storm, WNBA-Basketball-Franchise

Storm steht für folgende 

Marken:
 Storm (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Storm (Uhrenmarke), britische Uhrenmarke

Unternehmen:
 Garaje Storm, spanischer Automobilhersteller
 Ion Storm, US-amerikanisches Spieleentwicklungsunternehmen

Bands:
 Storm (Band), norwegische Folk-Metal-Band
 Storm, Trance-Projekt von Jam El Mar und Mark Spoon, siehe Jam & Spoon

STORM steht als Abkürzung für:
 Stochastic Optical Reconstruction Microscopy, siehe Photoactivated Localization Microscopy

Abkürzung